Virna Lisi
 Virna Lisi (banda)
 Virna Dias, ex-voleibolista brasileira

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de cinema